La A1 Ethniki 2006-07 fue la edición número 67 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 19 de octubre de 2006 y los playoffs acabaron el 20 de junio de 2007. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El AE Apollon Patras y el Makedonikos B.C. descendieron a la A2 Ethniki, mientras que el Kolossos Rodou BC y el Rethymno BC, este último en sustitución del Sporting BC que tuvo que renunciar por problemas económicos, ascendieron desde la A2 Ethniki.

El campeón fue el Panathinaikos, que lograba su vigésimo octavo título, derrotando en la final al Olympiacos B.C. en cuatro partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Marcadores

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2006-07 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2006-07 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2006
Baloncesto en 2007